Тлапеуала () — город в муниципалитете Тлапеуала  Мексики, входит в штат Герреро.

Ссылки 

Города Герреро